

Astronomia
 12561 Howard – asteroide del sistema solare

Geografia
Stati Uniti d'America
 Howard – CDP della Contea di Fremont, Colorado
 Howard – capoluogo della Contea di Miner, Dakota del Sud	
 Howard – capoluogo della Contea di Elk, Kansas
 Howard – municipalità (township) della Contea di Cass, Michigan
 Howard – città della Contea di Steuben, New York
 Howard – borough della Contea di Centre, Pennsylvania
 Howard – municipalità (township) della Contea di Centre, Pennsylvania
 Howard – villaggio della Contea di Brown e della Contea di Outagamie, Wisconsin
 Howard – città della Contea di Chippewa, Wisconsin

Onomastica
 Howard – cognome inglese
 Howard – nome proprio di persona maschile inglese

Persone

Personaggi
 Howard il papero – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Howard – personaggio della serie televisiva The Big Bang Theory
 Howard – personaggio della serie televisiva Happy Days

Altro 
 Howard – famiglia nobile inglese